Тимково — топоним:

Россия 

 Тимково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Тимково — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Тимково — деревня в Бологовском районе Тверской области.

Украина 

Тимково — железнодорожная станция Одесской ЖД.